Петра Мандула і Патріція Вартуш були чинними чемпіонками, але цього разу Мандула не брала участі. Вартуш грала в парі з Барбарою Шетт, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Кіра Надь і Адріана Серра-Дзанетті.

Еммануель Гальярді і Жанетта Гусарова виграли титул, у фіналі перемігши пару Ольга Благотова і Габріела Навратілова з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

2004, жінки, парний розряд
Парний розряд
Estoril Open